Příjmení Carvan nosí více různých osobností:

 Antonín Carvan (1901–1959) – československý fotbalista, reprezentant a trenér
 Vladimír Carvan (1921–1985) – československý fotbalový obránce